Фёдор Дмитриевич Корнилов (9 июня 1894, с. Берёзовка Саратовской губернии — после 22 декабря 1937, Саратов) — российский учёный-правовед,  профессор Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Саратовского областного коммунистического университета и Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

Биография 
Фёдор Дмитриевич Корнилов родился 9 июня 1894 года в с. Берёзовка Петровского района Саратовской губернии. Участвовал в Первой мировой войне в звании ефрейтора, убыл после ранения в грудь, полученного в июле 1915 года в сражении на реке Золотая Липа в окрестностях Львова. 

 С 1922 года — преподаватель Саратовского областного коммунистического университета (заведующий кафедрой советского строительства), преподаватель Саратовского государственного университета (заведующий кафедрой общей теории права факультета права и хозяйства).
 1927 год — 1931 год — заместитель Саратовского губернского прокурора, работу в прокуратуре совмещал с преподавательской и научной работой.
 1929 год — присвоено звание профессора.
 1931 год — 1937 год — профессор Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

Входил в редакционную коллегию научного журнала «Право и суд» (Саратов), был председателем Юридического общества г. Саратова.

По воспоминаниям историка Ермолаева Всеволода Александровича (1910—2000), Корнилов Ф. Д., будучи сотрудником губернской прокуратуры, лично принимал участие в расстрелах приговоренных по делу об ограблении Промбанка в Саратове (1926—1927).

В 1937 году арестован. Приговорен к расстрелу 22 декабря 1937 года. По некоторым данным расстрелян в начале 1938 года в Саратове. Место захоронения неизвестно.

Научные интересы Корнилова были связаны с вопросами теории государства и права, а также с историей политических и правовых  учений. Как отмечает  В. М. Сырых , «Корнилов был первым советским правоведом, правильно понявшим суть материалистического понимания права К. Марксом».  В своих работах Корнилов выступал с аргументированной критикой тех авторов, которые «пытались соединить юридический позитивизм с марксизмом». Эти его идеи не потеряли свою значимость и в наши дни .

Избранные публикации

Монографии, учебные пособия

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница памяти на сайте жертв репрессий Бессмертный барак
 От Комвуза до Президентской академии
 Прокуратура Саратовской области

Репрессированные в СССР
Специалисты по теории права и государства
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовского государственного университета
Юристы XX века
Юристы
Юристы СССР
Правоведы XX века
Правоведы
Правоведы СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году